Arcozelo (Barcelos) — freguesia no concelho de Barcelos, Portugal
Arcozelo (Gouveia) — freguesia no concelho de Gouveia, Portugal
Arcozelo (Ponte de Lima) — freguesia no concelho de Ponte de Lima, Portugal
Arcozelo (Vila Nova de Gaia) — freguesia no concelho de Vila Nova de Gaia, Portugal
Arcozelo (Vila Verde) — freguesia no concelho de Vila Verde, Portugal
 Arcozelo das Maias — freguesia no concelho de Oliveira de Frades, Portugal
 Aldeia de Arcozelo — centro cultural em Paty do Alferes, Rio de Janeiro, Brasil

Desambiguações de topônimos